X-39 bezeichnet:
 General Electric X39, ein amerikanisches Strahltriebwerk
 HMS Edgehill (X-39), ein britisches U-Boot Versorgungsschiff